Zimmerman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elwood C. Zimmerman
 Dale A. Zimmerman